Ибаррангелуа (, )  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бискайя в составе автономного сообщества Страна Басков. Муниципалитет находится в составе комарки (района)  Бустурияльдеа-Урдайбай. Занимает площадь 15,56 км². Население — 614 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 44 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 
 Ibarranguelua en Google Maps

Муниципалитеты Бискайи